Alpencup bezeichnet folgende Sportveranstaltungen:

 Alpencup der Nordischen Kombination
 Alpencup im Gewichtheben
 Biathlon-Alpencup
 Mountainbike-Alpencup 
 Skilanglauf-Alpencup
 Skisprung-Alpencup